La specialità dei 400 metri ostacoli maschili ai Campionati europei di atletica leggera di Zurigo 2014 si è svolta il 12, 13 e 15 agosto 2014 al Stadio Letzigrund.

Podio

Programma

Ora locale (UTC+2).

Risultati

Qualificazione
I primi quattro atleti di ogni batteria (Q) e i successivi quattro migliori tempi (q) avanzano in semifinale.

Semifinale
I primi due atleti di ogni batteria (Q) e i successivi due migliori tempi (q) avanzano in finale.

Finale

Campionati europei di atletica leggera 2014
400 metri ostacoli ai campionati europei di atletica leggera